Jägerswald steht für:
 Jägerswald (Werda), eine Siedlung in der Gemeinde Werda im Vogtlandkreis
 Verwaltungsverband Jägerswald, Verwaltungsverband im Vogtlandkreis
 Jägerswald (Wald), Waldgebiet im Vogtlandkreis

Siehe auch:
 Jägerswalde